Spermosporina är ett släkte av svampar. Spermosporina ingår i familjen Plectosphaerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermosporina